Home on the Range (lied), het staatslied van de Amerikaanse staat Kansas.
 Home on the range (The Ames Brothers), lied van The Ames Brothers
 De originele Engelstalige titel van de Disneyfilm Paniek op de Prairie
 Home on the Range (2016), Amerikaanse film uit 2016 
 A Home on the Range, een Amerikaanse documentaire.